Toutou est un dieu égyptien.
 Toutou est un québécisme synonyme de peluche, et notamment d'ours en peluche.
 Toutou est un des personnages de la série française télévisée des années 1960 La Maison de Toutou.
 Un toutou est un chien dans un langage enfantin ou affectueux.
 Toutou Linux est une distribution Linux très légère en informatique